Берег скелетов может означать:
 Берег Скелетов — прибрежная зона в пустыне Намиб.
 Берег Скелетов (национальный парк) — национальный парк в Намибии.

Литературные произведения
 Берег скелетов (роман Джона Марша) () — роман Джона Марша (John H. Marsh) (1944)
 Берег скелетов (роман Джеффри Дженкинса) (A Twist of Sand) — роман Джеффри Дженкинса (1959), изданный в сокращённом виде в журнале «Вокруг света» (№ 3—8 за 1975 г.)
  — роман Клайва Касслера и Джека Дю Брюля (2006)
 Берег скелетов (роман Дэвида Томпсона) () — роман Дэвида Томпсона (David Thompson) (2008).
 Берег скелетов (роман Бориса Бабкина) — роман Бориса Бабкина (2012).
 Берег скелетов (книга Ами Шёман) () — научно-популярная книга фотографа и путешественницы Ами Шёман (Amy Schoeman) (2004).

Фильмы
  — художественный фильм режиссёра Лоуренса Хантингтона (1963).
  — художественный фильм режиссёра Роберта Линна (1965).
  — художественный фильм режиссёра Дона Чэффи (1968) по одноименному роману Джеффри Дженкинса.
  — художественный фильм режиссёра Джона Кардоса (1988).